Stati Uniti d'America
 Clearmont – città della Contea di Nodaway, Missouri
 Clearmont – città della Contea di Sheridan, Wyoming